Михаэ́ль Пробст (; ) — швейцарский кёрлингист.

Играет на позиции первого. Начал заниматься кёрлингом в 2005.

Достижения 
 : серебро ().
 : золото (), серебро ().
 : золото (2014, 2015).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 

 MICHAEL BRUNNER - curlingteamgstaad

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швейцарии